State of Emergency – videogioco del 2002
State of Emergency – album degli Steel Pulse del 1988
State of Emergency – album dei The Living End del 2006
State of Emergency – ep di Lil Tjay del 2010

Pagine correlate
Stato di emergenza